La Macarena o Macarena puede estar referido a:

Colombia 

 La Sierra de la Macarena, cadena montañosa del centro-sur de Colombia.
 La Macarena, municipio del departamento del Meta;
 El barrio La Macarena, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá;
 El barrio La Macarena, ubicado en la ciudad de Manizales;
 La Feria Taurina de La Macarena que se celebra en la ciudad de Medellín;
 La Plaza de Toros La Macarena, en Medellín;
 El aeropuerto de La Macarena, ubicado en el municipio homónimo;

España

Lugares 
 El barrio La Macarena en la ciudad de Sevilla;
 El Arco de La Macarena, una de las puertas de la muralla de Sevilla, que se ubica en el barrio de su nombre;

Religión 
 La Esperanza Macarena de Sevilla, imagen de gran devoción en Sevilla, con el título completo de María Santísima de la Esperanza Macarena Coronada, que procesiona en la Semana Santa en Sevilla;
 La Esperanza Macarena de Santa Cruz de Tenerife, devoción mariana que copia a la advocación sevillana;
 La Hermandad de la Esperanza Macarena, hermandad de Sevilla, con el título completo de Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena;
 Diferentes hermandades con advocación a la Esperanza Macarena, repartidas por diferentes lugares del mundo;
 La Basílica de la Macarena (Basílica de Santa María de la Esperanza), en la que tiene sede la Hermandad de La Esperanza Macarena;

Personas 
 Macarena (nombre)
 Macarena Aguilar (Bolaños de Calatrava, 1985), deportista española;
 Macarena Berlín (Madrid, 1973), periodista radiofónica española;
 Macarena del Río (Puebla del Río), cantante de copla española;
 Macarena García (Madrid, 1988), artista española;
 Macarena Gómez (Córdoba, 1978), actriz española;

Otros 
 La canción La Macarena, de Los del Río, un grupo musical español;
 Macarena, película dirigida por Antonio Guzmán Merino en 1944;
 Macarena, canción del DJ español Valdi con un grupo de España llamado Estilo Libre;
 Macarena, telenovela venezolana protagonizada por Kiara y Luis José Santander.

Informática

 Macarena, un virus computacional que ataca el sistema Mac OS X.